Ez a szócikk tartalmazza a 2019-es Australian Open női egyes mérkőzéseit.

A címvédő a dán Caroline Wozniacki volt, aki azonban a 3. körben vereséget szenvedett Marija Sarapovától.

A torna kezdete előtt matematikailag 11 versenyzőnek volt esélye, hogy eredményétől függően a világranglista élére kerüljön. A harmadik forduló után még mindig hét versenyző előtt állt nyitva a lehetőség az első helyre. Miután Simona Halep a 4. körben kiesett, már biztossá vált, hogy a versenyt követően új világelsőt lehet ünnepelni. Személye a végeredménytől függött, mert az elődöntő négy résztvevője közül hárman, Ószaka Naomi, Petra Kvitová és Karolína Plíšková is esélyes volt erre. A döntőbe Ószaka Naomi és Petra Kvitová jutott, akik számára nemcsak a tornagyőzelem volt a tét, hanem kettejük küzdelmének győztese egyben a világranglista élére is került.

A tornagyőzelmet a japán Ószaka Naomi szerezte meg, miután a döntőben mintegy két és félórás játék után 7–6(2), 5–7, 6–4 arányban legyőzte a cseh Petra Kvitovát. Ószaka Naomi ezzel sorban második Grand Slam-tornagyőzelmét aratta, és a világranglista első helyére került.

Ez volt az első olyan Australian Open, ahol a döntő szettben 6–6 után 10 pontig tartó rájátszásra került sor. A torna első, új szabályok szerinti rájátszását a brit Katie Boulter nyerte az orosz Jekatyerina Makarova ellen.

A tornán való indulásra két magyar versenyző szerzett jogot. Babos Tímea a főtáblán indulhatott, míg Stollár Fanny a selejtező 15. kiemeltjeként kísérelte meg a főtáblára jutást, de legjobb eddigi Grand Slam-eredményét beállítva csak a selejtező 2. köréig sikerült jutnia. Babos Tímea a 2. körben az amerikai Sloane Stephenstől szenvedett vereséget.

Kiemeltek

Selejtező

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források
Sorsolási tábla

N1